De Grand Prix-wegrace van Maleisië 2001 was de vijftiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2001. De race werd verreden op 21 oktober 2001 op het Sepang International Circuit nabij Sepang, Maleisië.

Daijiro Kato werd gekroond tot 250 cc-kampioen met zijn tiende overwinning van het seizoen.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

2001
Maleisië